Маркироло () — коммуна в Италии, располагается в провинции Варесе области Ломбардия.

Население составляет 3153 человека, плотность населения составляет 631 чел./км². Занимает площадь 5 км². Почтовый индекс — 21030. Телефонный код — 0332.

Покровителем коммуны почитается святитель Мартин Турский, празднование 11 ноября.

Ссылки